Jméno Petr neslo více světců:

Světci

Místní název 
 Svatý Petr (Špindlerův Mlýn) – lyžařské středisko
 Svatý Petr (ostrov) – ostrov v Černém moři
 Svatý Petr (Libuň) – část obce Libuň v okrese Jičín